Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rodolphe Gilbert e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (primo turno)

 Rodolphe Gilbert /  Stéphane Simian (Campioni)
 Nils Holm /  Anders Järryd (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1994